4-й Чемпионат Африки по международным шашкам среди мужчин  прошёл 7-19 октября 1985 года в Конакри, Сенегал по круговой системе. Участвовали 14 спортсменов из 6 стран. Чемпионом второй раз подряд стал представитель Сенегала Хабиб Кане. Соревнование имело статус зонального турнира и первые четыре спортсмена получили право участвовать в чемпионате мира.

Результаты 

 В журнале «Шашки» указан Е. Бабоукар

GMI — международный гроссмейстер 

MI — международный  мастер

MF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 
 Архив журналов «Шашки» 1987 №1

Чемпионаты Африки по международным шашкам
1985 год в шашках